Queda de água — formação geomorfológica na qual os cursos de água correm por cima de uma rocha
 Cascata de chocolate — equipamento para preparo de derivado do chocolate
 J. Cascata - compositor e cantor brasileiro

Localidades 
Cascata (São Tomé)
Bairros e distritos no Brasil
Cascata (Ibirité)
Cascata (Paulínia)
Cascata (Pelotas)
Cascata (Porto Alegre)

Desambiguações de topônimos